Augustin Privat-Deschanel (1821-1883) : enseignant en sciences physiques français,
 Georges Privat-Deschanel (1868-1933) : administrateur et magistrat français, fils du précédent.
 Paul Privat-Deschanel (1867-1942) : géographe français.